Brockhöft ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Martin Brockhöft (1884–1965), deutscher Kapitän und Kap Hoornier
 Ellen Brockhöft (1893–1977), deutsche Eiskunstläuferin